Bob Armstrong peut désigner :

 Robert Richard Armstrong (1931-1990), joueur de hockey sur glace ;
 Bob Armstrong, non de ring de Joseph Melton James (1939-), un catcheur américain.